Charles de Mazade (1820-1893) : écrivain français
 Fernand Mazade (1861-1939) : poète français
 Julien-Bernard-Dorothée Mazade-Percin (1756-1823) : homme politique français
 Laurent Mazade (1656-1743) : financier français